Seznam prejemnikov olimpijskih medalj v atletiki.

Aktualne discipline

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10000 m

Maraton

110 m z ovirami

400 m z ovirami

3000 m z zaprekami

Štafeta 4 x 100 m

Štafeta 4 x 400 m

Hitra hoja na 20 km

Hitra hoja na 50 km

Skok v višino

Skok ob palici

Skok v daljino

Troskok

Suvanje krogle

Met diska

Met kladiva

Met kopja

Deseteroboj

Opuščene discipline

60 m

5 mi

200 m z ovirami

2500 m z zaprekami

2590 m z zaprekami

3200 m z zaprekami

4000 m z zaprekami

1600 m štafeta

3000 m ekipno

5000 m ekipno

3 mi ekipno

4 mi ekipno

Kros posamično

Kros ekipno

Hitra hoja na 3000 m

Hitra hoja na 3500 m

Hitra hoja na 10 km

Hitra hoja na 10 mi

Skok v višino z mesta

Skok v daljino z mesta

Troskok z mesta

Dvoročno suvanje krogle

Grški met diska

Dvoročni met diska

Met 56 funtne uteži

Met kopja prosto

Dvoročni met kopja

Troboj

Peteroboj

Viri
Rezultati na straneh Mednarodnega olimpijskega komiteja 
Olimpijski zmagovalci - atletika 

Atletika na olimpijskih igrah